Беляево — село в Кикнурском районе Кировской области на реке Шардань.

История 
Село Беляево было основано по желанию жителей близлежащих деревень в конце XIX столетия. 17 августа 1889 года прибывшие на собрание при починке Исаковском домохозяйства «имели суждение об открытии вновь прихода по причине дальнего расстояния церквей. С общего согласия было решено построить деревянный храм на землях, пожертвованных в пользу церкви Николая Чудотворца (деревянная, 1893 года) В. И. Беляевым, память о котором сохранилась в названии села. Беляев, Василий Иванович (умер около 1891 года) — это благотворитель, яранский купец-лесопромышленник, выделивший средства на постройку храма. 

Населённые пункты Кикнурского района